Йоланді Фіссер (* 1982) — південно-африканська співачка, репер.
 Крістоф Фіссер (* 1960) — німецький кінопродюсер.
 Йоганн-Фолькмар Фіссер (1893—1940) — німецький офіцер, доктор політичних наук, генерал-майор люфтваффе.